Creseis är ett släkte av snäckor. Creseis ingår i familjen Cavoliniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Creseis